Gribskov har flere betydninger:

 Gribskov – en skov i Nordsjælland.
 Gribskov Kommune – en kommune i Nordsjælland.
 Gribskov (fiskekutter) – en fiskekutter bygget i Hobro 1976.